Ausztria
Seefeld, település Tirolban, az Innsbrucki járásban

 Németország
Seefeld, település Bajorországban
Seefeld, település Schleswig-Holstein tartományban